Progressive Alliance kann für folgende politische Organisationen stehen:
 Progressive Alliance (Ghana)
 Progressive Allianz, internationaler Zusammenschluss sozialdemokratischer Parteien